Вента (, ) — річка в Литві (де називається Вянта) і Латвії, впадає в Балтійське море.
 Вента — латвійський футбольний клуб з міста Вентспілс.
 Вента Хаві — іспанський футболіст, правий захисник.
 Вента-де-Баньйос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Вента-дель-Моро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Валенсія.

Див. також 
 Вянта () — місто в Акмянському районі Шяуляйського повіту Литви, є адміністративним центром Вянтського староства.
 Вянта (значення)